Gergana – forma bulgara del nome proprio di persona femminile Giorgia
Gergana – cantante bulgara
4102 Gergana – asteroide della fascia principale